Anna Lewandowska z d. Stachurska – polska celebrytka i zawodniczka karate
 Anna Stachurska – polska profesor nauk rolniczych specjalizująca się w hodowli koni; profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 Anna Stachurska – polska paleobotanik

Przypisy